Bajram je islamski praznik. 

Po luninem, oz. po islamskem koledarju sta v letu dva bajrama: Ramazanski in Kurban bajram.

Ta dva praznika, sta za muslimane tudi edina praznika. Ramazanski traja 3 dni, Kurbanski pa 4.

Islamski prazniki